Пола () е многозначен термин.

Хора 
 Пола (род), род от Венеция, Италия
 Пола, майка на Луций Гелий Публикола (консул 36 пр.н.е.)
 Веспасия Пола, дъщеря на Веспасий Полион, съпруга на Тит Флавий Сабин, майка на император Веспасиан
 Випсания Пола, дъщеря на Луций Випсаний Агрипа (конник), сестра на Марк Випсаний Агрипа
 Ацерония Пола, дъщеря на Гней Ацероний Прокул и приятелка на Агрипина Млада
 Нония Пола, съпруга на Луций Волузий Сатурнин
 Луцилия Пола, сестра на Марк Луцилий Пет, има мавзолей в Рим
 Секстия Азиния Пола, съпруга на Марк Ноний Арий Муциан

Други 
 пола̀, дамска дреха
 Пола (genus), вид пеперуди, от семейството Hesperiidae
 Пола, река в Русия
 Пола, старо име на град Пула, Хърватия
 Пола, град в Италия
 Санта Пола, град в САЩ, Калифорния
 Пола де Сиеро, град в Испания, Астурия

Вижте също 
 Пол (пояснение)
 Поло (пояснение)